Texas Rangers kan syfta på:
 Texas Rangers (basebollklubb) – en basebollklubb
 Texas Rangers (polismyndighet) – en polismyndighet
 Texas Rangers (film) – en film från 2001
 Walker, Texas Ranger – en TV-serie 1993–2001